Суперкубок Италии по футболу 2012 () — 25-й розыгрыш Суперкубка Италии. Матч прошел в Пекине на Национальном стадионе 11 августа 2012 года, в котором встречались чемпион Италии сезона 2011/12 «Ювентус», принимавший участие в Суперкубке Италии впервые с 2005 года, и обладатель Кубка Италии 2011/12 «Наполи», который последний раз сражался за этот трофей в 1990 году.

Матч

Примечания 

2012
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Наполи»
Футбол в Италии в 2012 году
Спорт в Пекине
События 11 августа
Август 2012 года